Нарев:
 Нарев — река в Северо-восточной Польше и в Западной Белоруссии.
 Нарев — сельская гмина (волость) в Польше.
 Нарев — деревня в Польше
 «Нарев» — вооружённый пароход Варшавской флотилии России.

См. также 
 Нарва (значения)